De moderne vijfkamp voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro vond plaats op zaterdag 20 augustus.

Uitslag 

 OR = Olympisch record
 DNS = Niet gestart
 DNF = Niet gefinisht

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen